Hervormde kerk (Akkerwoude)
Hervormde kerk (Dantumawoude)
Hervormde kerk (Murmerwoude)